KFW steht für:
 Katholisches Filmwerk, ein Unternehmen der Tellux-Film

KfW steht für:
 KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), zuvor auch KfW Bankengruppe
 die nach der KfW benannten Energiestandards (z. B. KfW-55 und KfW-70)

kfw steht für:
 Kharam Naga (ISO-639-3-Code), Sprache der Kharam in Manipur, eine der Kuki-Chin-Naga-Sprachen

Siehe auch:
 KfW IPEX-Bank

Abkürzung